Цепная передача — это передача механической энергии при помощи гибкого элемента — цепи, за счёт сил зацепления. Может иметь как постоянное, так и переменное передаточное число (например, цепной вариатор).

Состоит из ведущей и ведомой звездочки и цепи. Цепь состоит из подвижных звеньев. В замкнутое кольцо для передачи непрерывного вращательного движения концы цепи соединяются с помощью специального разборного звена.

Обычно число зубьев на звёздочках и число звеньев цепи стремятся делать взаимно простыми, что обеспечивает равномерность износа: каждый зуб звёздочки будет поочерёдно работать со всеми звеньями цепи.

Характеристики 
Цепные передачи универсальны, просты и экономичны. По сравнению с зубчатыми передачами (см. Зубчатая передача) они менее чувствительны к неточностям расположения валов, ударным нагрузкам, допускают практически неограниченные межцентровые расстояния, обеспечивают более простую компоновку, большую подвижность валов друг относительно друга. Цепная передача может быть сделана почти бесшумной в работе, при гораздо большей технологической простоте по сравнению с бесшумными косозубыми шестернями, из-за чего на заре автомобилизма нередко применялась в коробках передач дорогих автомобилей. В сравнении с ремёнными передачами (См. Ремённая передача) они характеризуются следующими достоинствами: отсутствие проскальзывания и постоянство среднего передаточного отношения; отсутствие предварительного натяжения и связанных с ним дополнительных нагрузок на валы и подшипники; передача большой мощности как при высоких, так и при низких скоростях; сохранение удовлетворительной работоспособности при высоких и низких температурах; приспособление к любым изменениям конструкции удалением или добавлением звеньев.

Достоинства:
 большая прочность стальной цепи по сравнению с ремнем позволяет передать цепью большие нагрузки с постоянным передаточным числом и при значительно меньшем межосевом расстоянии (передача более компактна);
 возможность передачи движения одной цепью нескольким звездочкам;
 по сравнению с зубчатыми передачами — возможность передачи вращательного движения на большие расстояния (до 7 м);
 сравнительно высокий КПД (> 0,9 ÷ 0,98);
 отсутствие скольжения;
 малые силы, действующие на валы, так как нет необходимости в большом начальном натяжении;
 возможность легкой замены цепи.

Недостатки:
 удлинение цепи с износом;
 сравнительно высокая стоимость цепей;
 невозможность использования передачи при реверсировании без остановки;
 передачи требуют установки на картерах;
 сложность подвода смазочного материала к шарнирам цепи;
 скорость движения цепи, особенно при малых числах зубьев звездочек, не постоянна, что вызывает колебания передаточного отношения.

Цепная передача применяются в сельскохозяйственных машинах, велосипедах, мотоциклах, автомобилях, строительно-дорожных машинах, в нефтяном оборудовании и т. д. Преимущественное распространение имеют открытые цепные передачи, работающие без смазки, или с периодической ручной смазкой, с однорядными втулочно-роликовыми цепями, непосредственно встроенные в машины.

Классификация цепей 
 По назначению:
 приводные цепи
 тяговые цепи
 грузовые цепи.

В некоторых механизмах грузоподъёмные цепи, например, цепная таль с ручным приводом, играют роль приводных цепей.

ГОСТы

См. также 
 Механическая передача
 Велосипедная трансмиссия
 Звёздочка
 Роликовая цепь
 Приводная цепь

Литература 
 
 
 

Механические передачи